Алжир — країна на півночі Африки
 Алжир — столиця Алжиру
 Алжир — вілаєт Алжиру
 А.Л.Ж.И.Р. — від  (1938—1953, ГУЛАГ), Акмолинська область, Казахська РСР